Руска Премиер Лига Сезон 2007 крайно класиране:

Легенда

2007